Aya steht für:
 Aya (Vorname)
 deutscher Name der estnischen Landgemeinde Ahja, Kreis Pölva
 Aya (Gipuzkoa), Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland in Spanien 
 einheimischer Name der Insel Ra (Insel) (Vanuatu)
 Aya (Kurzfilm), französisch-israelischer Kurzfilm aus dem Jahr 2012
 Aya (Miyazaki), Stadt im Distrikt Higashimorokata, Präfektur Miyazaki, Japan

Aya ist der Familienname folgender Personen:
 Masumi Aya (* 1980), japanische Leichtathletin

Āya steht für: 
 Āya, einzelner Vers einer Sure im Koran

aya steht für:
 Awar (ISO-639-3-Code), eine der Ramusprachen in Madang Province, Papua-Neuguinea

AYA steht für:
 Anlo Youth Association, ehemalige politische Partei in Ghana
 interne Bezeichnung für den Citroën Dyane
 Region Ayacucho (ISO-3166-2:PE-Code), peruanische Verwaltungsregion
 Flughafen Ayapel (IATA-Code), Flughafen von Ayapel, Departamento Córdoba, Kolumbien

Siehe auch:
 Aja
 Aya und die Hexe

Abkürzung